La Copa América de Béisbol 2024 Será la segunda edición del máximo torneo de Selecciónes Béisbol avalado por la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) que se disputará en 2024 en una sede por confirmar.

México, Venezuela y Panamá han solicitado a La COPABE la organización del Torneo

Historia 
La idea de jugar una Copa América de béisbol, surgió el 11 de julio de 2007, por parte del presidente de la COPABE, Eduardo De Bello, con base en una proposición traída desde la Federación Venezolana de Béisbol. La idea incluye abrirle las puertas al torneo a los mejores jugadores que están en las Grandes Ligas de Béisbol, para lo cual el torneo debería realizarse después de octubre y antes de marzo.

El 4 de julio de 2008 se confirmó la celebración del primer torneo en Venezuela, sin que se haya ratificado su periodicidad.

Durante la celebración de la serie del caribe Gran Caracas 2023 la Presidenta de La COPABE Aracelys León anuncio que el torneo se disputará en 2024 y se espera la participación de 12 países en el certamen continental

Países participantes 
Para la Segunda edición de la Copa América de Béisbol, se espera participen las mejores 12 selecciónes de América, sin embargo se desconoce si estas serán elegidas por ranking o se llevará a cabo una fase de clasificación

Primera fase 

Participarán las 12 selecciónes divididas en 2 grupos

Fase final 

Jugarán las mejores selecciones de cada grupo.

Referencias 

Campeonatos de béisbol entre selecciones
Eventos deportivos
Competiciones deportivas de América